Beesonia är ett släkte av insekter. Beesonia ingår i familjen Beesoniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sköldlöss
Beesonia